Международный теннисный турнир в Истборне 2016 (под спонсорским названием Aegon International Eastbourne 2016) — 42-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2016 году турнир прошёл с 19 по 25 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представительниц из топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стала прошлогодняя финалистка Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент). Польская теннисистка смогла достичь четвертьфинала, где проиграла № 12 посева Доминике Цибулковой (№ 21 в мире). Прошлогодняя чемпионка Белинда Бенчич (№ 8 в мире) защищала титул под третьим номером посева, однако уступила в первом для себя матче на стадии второго раунда Елене Весниной. По итогу победу смогла одержать Цибулкова, которая после победы над Радваньской, выиграла ещё два матча, в том числе в финале у № 10 посева Каролины Плишковой (№ 17 в мире). В основных соревнованиях приняло участие пять представительниц России. Лучше всех сыграли Елена Веснина и Екатерина Макарова, дошедшие до четвертьфинала.

В парном турнире главный приз завоевали, не имевшие посева, Анастасия Родионова и Дарья Юрак, которые обыграли в финале вторых номеров посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. Прошлогодние чемпионки Каролин Гарсия и Катарина Среботник не защищали свой прошлогодний титул, однако Среботник сыграла на турнире в паре с Андреей Клепач и они проиграли уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминика Цибулкова обыграла  Каролину Плишкову со счётом 7-5, 6-3.
 Цибулкова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Плишкова сыграла 2-й одиночный финал и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Дои
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= П. Херцог
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А.К. Шмидлова
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Гаврилова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А. ван Эйтванк
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Бренгл
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Х. Уотсон
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Е. Веснина
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= К. Суарес
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Дои
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Гаврилова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Кар. Плишкова 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=14
| RD2-team05= А. Павлюченкова
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Бренгл
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Е. Веснина
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Б. Бенчич 
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= М. Дои
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= Кар. Плишкова 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= М. Бренгл
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Е. Веснина
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=10
| RD4-team01= Кар. Плишкова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Е. Веснина
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Анастасия Родионова /  Дарья Юрак''' обыграли  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань со счётом 5-7, 7-6(4), [10-6].
 Родионова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юрак выиграла 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне
 WTA Тур 2016 года
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Великобритания
Теннис
Июнь 2016 года
2016